Il passato è una terra straniera – Romanzo di Gianrico Carofiglio.
Il passato è una terra straniera – Film diretto da Daniele Vicari tratto dal romanzo di Gianrico Carofiglio.